

Achternamen

De Velde
Henk de Velde, Nederlands zeezeiler

Te Velde
Henk te Velde, Nederlands historicus.

Ten Velde
Harmanus Johannes Groote Balderhaar ten Velde, Nederlands politicus

Ter Velde
Feike ter Velde, Nederlands evangelist, (radio)presentator en publicist
Peter ter Velde, Nederlands journalist en schrijver

Van Velde
Adriaan van Velde, Nederlands schaatser
Bram van Velde, Nederlands kunstschilder
Geer van Velde, Nederlands kunstschilder
Gerard van Velde, Nederlands schaatser
Hans van Velde, Nederlands journalist
Jacoba van Velde, Nederlands schrijfster (1903-1985)
Jan van Velde tot Melroy en Sart-Bomal, Zuid-Nederlands edelman en geestelijke

Van de Velde / van de Velde / Van De Velde
Abraham van de Velde, Nederlands predikant
Adriaen van de Velde, Nederlands kunstschilder
Anton van de Velde, Belgisch (toneel)schrijver en regisseur
Arno Van de Velde, Belgisch volleyballer
Auguste Van de Velde, Belgisch politicus
Camiel Van de Velde, Belgisch atleet
Charles William Meredith van de Velde, Nederlands militair
Cis Van de Velde, Belgisch architect, kunstschilder, graficus
Ditte Van de Velde, Belgisch redactrice
Esaias van de Velde, Nederlands kunstschilder en graveur
Frans Van De Velde, Vlaams acteur
Frans Van De Velde, Vlaams missionaris en antropoloog
Ger van de Velde-de Wilde, Nederlands politicus
Hedwig Van de Velde, Belgisch schrijver
Henri van de Velde, Nederlands kunstschilder en tekenaar
Henri Adolphe van de Velde, Nederlands politicus
Henry Van de Velde, Vlaams kunstschilder, ontwerper, vormgever en architect
Herman Van de Velde, Belgisch ondernemer en bestuurder
Heymeric van de Velde, Zuid-Nederlands filosoof en theoloog
Jaak van de Velde, Belgisch schrijver, taalkundige, journalist en Vlaams activist
Jacob Olivier Van de Velde, Zuid-Nederlands geestelijke, missionaris en bisschop
Jacques Van De Velde, Belgisch voetballer
Jan van de Velde, Nederlands kalligraaf
Jan van de Velde, Nederlands kunstschilder en tekenaar
Jan van de Velde, Nederlands kunstschilder en tekenaar
Jan Frans Van De Velde, Belgisch bisschop
Jan Frans van de Velde, Zuid-Nederlands theoloog, bibliothecaris en hoogleraar
Jean van de Velde (filmregisseur), Nederlands filmregisseur, filmproducent en scenarioschrijver
Jean van de Velde (golfer), Frans golfer
Jeroom Van de Velde, Belgisch magistraat
Joeri Van de Velde, Belgisch voetbalscheidsrechter
Johanna Jacoba Borski-Van de Velde, Nederlandse bankierster
Joke van de Velde, Belgisch model en presentatrice, Miss België 2000
Jonna van de Velde, Nederlands voetbalster
Jozef Van De Velde, Belgisch dokter en Vlaams activist
Julie Van de Velde, Belgisch wielrenster
Leen van de Velde, Nederlands voetballer
Lieven Van de Velde, Belgisch ontdekkingsreiziger
Leon Van De Velde, Belgisch stripauteur
Louis Van de Velde, Belgisch politicus
Lucien Van de Velde, Belgisch advocaat en politicus
Marcel Van de Velde, Belgisch schrijver en uitgever
Paul Van de Velde, Belgisch televisiepresentator
Peter Van De Velde, Belgisch acteur
Peter Van de Velde, Belgisch organist
Peter van de Velde, Zuid-Nederlands kunstschilder
Pieter Abraham van de Velde, Nederlands hoogleraar waterbouwkunde
Piet van de Velde, Nederlands arts en verzetsstrijder
Rinus Van de Velde, Belgisch kunstenaar
Rob Van de Velde, Belgisch politicus
Robbert-Jan van de Velde, Nederlands radio-dj
Roger van de Velde, Vlaams schrijver
Senne van de Velde, Nederlands voetbalster
Steven van de Velde, Nederlands beachvolleybalspeler
Theo Van de Velde, Belgisch kunstschilder en tekenaar
Theodoor Hendrik van de Velde, Nederlands arts en gynaecoloog
Tibo Van de Velde, Belgisch voetballer
Tim Van de Velde, Belgisch atleet
Tommie Van de Velde, Belgisch atleet en arts
Walter Van de Velde, Vlaams acteur, regisseur en tekstschrijver
Ward Van de Velde, Belgisch (baan)wielrenner
Wannes Van de Velde, Vlaams zanger, muzikant, dichter en beeldend kunstenaar
Willem van de Velde de Jonge, Nederlands kunstschilder
Willem van de Velde de Oude, Nederlands kunstschilder
Wim Van de Velde, Vlaams acteur
Yannick van de Velde, Nederlands acteur
Yannick Van de Velde, Belgisch pianist

Van den Velde
Maerten van den Velde, Nederlands priester en martelaar

Van der Velde
Alain van der Velde, Nederlands wielrenner
Chris van der Velde, Nederlands golfer
Cor van der Velde, Nederlands voetballer
Fokje van der Velde, Nederlands schaatsster
Frank van der Velde, Nederlands presentator
Harry van der Velde, Nederlands accordeonist
Johan van der Velde, Nederlands wielrenner
Jonas Jacob van der Velde, Nederlands politicus
Jurjen van der Velde, Nederlands darter
Marina van der Velde-Menting, Nederlands politica
Peter van der Velde, Drentstalig schrijver
Peter van der Velde, Nederlands shorttracker
René van der Velde, Nederlands kinderboekenschrijver
Ricardo van der Velde, Nederlands wielrenner en veldrijder
Rieks van der Velde, Nederlands componist, arrangeur en dirigent
Riemer van der Velde, Nederlands sportbestuurder
Rien van der Velde, Nederlands politicus
Rink van der Velde, Fries schrijver
Suzanne van der Velde, Nederlands zangeres, ook bekend onder het pseudoniem Susanna Fields
Theo van der Velde, Nederlands wielrenner
Wim van der Velde, Nederlands documentairemaker

Vande Velde
Chloé Vande Velde, Belgisch voetbalster
Christian Vande Velde, Amerikaans wielrenner
Jean-Pierre Vande Velde, Belgisch voetbaltrainer en oud-voetballer
John Vande Velde, Amerikaans wielrenner en wielrenbestuurder (oud-voorzitter Amerikaanse wielerbond)
Marisa Vande Velde, Amerikaans wielrenster
Rik Vande Velde, Belgisch voetballer en voetbalcoach

Vandevelde
Henri Vandevelde, Belgisch wetenschapper op Antarctica

Bedrijf
 Boekhandel Van der Velde, Nederlandse boekhandel
 Stokerij Van De Velde, voormalige Belgische jeneverstokerij
 Van de Velde, Belgisch lingerieproducent

Plaatsen
 Velde (Detern), dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 De Velde, Nederlandse buurtschap in de gemeente Zwartewaterland
 Den Velde, Nederlandse woonkern in de gemeente Hardenberg

Huizen
Huis 't Velde, Nederlands landhuis in de gemeente Zutphen
Huis te Velde, voormalig kasteel te Loenersloot, Utrecht
Kasteel te Velde, kasteel in de Belgische gemeente Deinze
Kasteel van de Velde, voormalig kasteel in de Belgische plaats Gentbrugge

Overig
Te Velde (trompetsignaal)